Agora, de Griekse benaming voor marktplaats en stadscentrum, in het bijzonder de Agora van Athene (zie ook: Agora Museum)

Daarnaast kan Agora verwijzen naar:

Plaatsen 
 Agora (Thracië), een Oud-Griekse stad in Thracië

Gebouwen 
 Agora, het hoofdkantoor van de Raad van Europa in Straatsburg
 Agora Center, afzonderlijk instituut verbonden aan de Universiteit van Jyväskylä (Finland)
 Agora Theatre and Ballroom, een concertzaal in Cleveland (Ohio)
 Agora Theater, een theater in Druten
 Agoratheater, een congrescentrum in Lelystad
 L'Àgora, een multifunctioneel gebouw in Valencia (Spanje)

Kunst

Beeldhouwwerken 
 Agora (beeldhouwwerk), een kunstinstallatie door Magdalena Abakanowicz in Grant Park (Chicago)

Muziek 
 Agora (band), een powermetalband

Films 
 Agora (film), een Spaanse film uit 2010

Overige 
 Cirkus Agora, Noors circusgezelschap

Onderwijs 
 Agora Onderwijs, Onderwijsleerpoces dat uitgaat van volledige autonomie van het lerende kind

Economie
 Agora (munteenheid), denominatie van de Sjekel

Encyclopedies 
 L'Encyclopédie de L'Agora, online-encyclopedie

Informatica 
 Agora (automatiseringsproject), een automatiseringsproject binnen de vroegere Arbeidsvoorziening 
 Agora (programmeertaal)
 Agora (webbrowser), een door W3C onderhouden op e-mail gebaseerde webbrowser (ontwikkeld 1994-1997)
 AGORA (leerplatform), een e-learning- en e-scienceplatform van de geesteswetenschappen aan de Universiteit Hamburg
 AGORA-C, een georeferentiemethode, ontwikkelt voor de overdracht van georeferenties tussen machines
 Agora (vrije software), ontwikkeld door de Franse administratie

Politiek
 Agorisme, een libertaire politieke filosofie
 Agora (tijdschrift), een Vlaams communistisch tijdschrift
 Association of Human Rights Organizations "Agora", Russische mensenrechtenorganisatie. Winnaars van de Noorse mensenrechtenprijs Thorolf Rafto-prijs in 2014.
 Agora (partij), een Brusselse burgerbeweging

Wetenschap
 AGORA (Access to Global Online Research in Agriculture)-programma
 Asteroidal Gravity Optical and Radar Analysis (AGORA), een door ESA geplande ruimtesonde in de jaren 80 van de 20e eeuw

Media
 Agora SA, een Pools mediabedrijf
 Agora Inc., een bedrijf in Maryland dat boeken, magazines, nieuwsbrieven uitgeeft en financiële websites opzet

Tijdschriften 
 AGORA (tijdschrift), een populairwetenschappelijk tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken

Spelen 
 Agora (nomic), een nomicspel dat sinds 1993 op mailinglijsten wordt gespeeld

Verenigingen 
 Agora (ledenvergadering), naam van de algemene ledenvergadering van de Europese studentenvereniging AEGEE

Voertuigen
 Renault Agora, een lagevloerautobus